El título Bombardeo de Argel puede hacer referencia a los siguientes artículos:
 Bombardeo de Argel (1783).
 Bombardeo de Argel (1784).
 Bombardeo de Argel (1816).